Ksenia Ieremtchouk (en ) (née Chatalova le  à Khvalynsk) est une joueuse de volley-ball russe. Elle mesure  et joue au poste de réceptionneuse-attaquante.

Biographie

Clubs

Palmarès

Article connexe
 Équipe de Russie de volley-ball féminin

Liens externes
  Site officiel de son club

Joueuse russe de volley-ball
Naissance en août 1992